Мари́я Пономарёва:
 Пономарёва, Мария Александровна (род. 1989) — российская самбистка.
 Пономарёва, Мария Викторовна (род. 1995) — российская легкоатлетка-ходок.
 Пономарёва, Мария Захаровна (1900—1994) — птичница совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Пономарёва, Мария Юрьевна (более известна под фамилией Барановская; 1902—1977) — советский историк, иконограф и некрополист.